Острова Южно-Африканской Республики:

Примечания 

Острова ЮАР